Pylaemenes steht für:
Pylaemenes (Gattung), Gespenstschrecken
Pylaimenes, mehrere Könige in Paphlagonien